Эо́н Софи́я, Верховная Премудрость (от ) — в гностицизме — женский двенадцатый эон.

У гностиков, в частности, Валентина и , София выступает как последний из эонов, замыкающий плерому. Ей отводится особая роль в космогонии гностицизма: устремившись в страстном порыве к Первоотцу, желая созерцать его, София нарушает тем самым целостность Плеромы и оказывается исторгнутой из неё. Её негативные эмоции (ужас, печаль, изумление) порождают душу и материю. Она производит на свет Демиурга, создающего из них материальный мир. Втайне от него София подмешивает в этот мир пневму — дух. Она без мужского начала порождает бесформенную Ахамот, уподобляемую выкидышу. Ахамот была исторгнута из плеромы, Софию же вернули назад.

См. также 
 Офиты
 София (философия)
 Киевская «София — Премудрость Божия» — иконописный образ Богородицы.
 София (имя)

Примечания 

Гностицизм
Софиология